Elmore County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Elmore County, Alabama
 Elmore County, Idaho